Юрий Александрович Белый (28 мая 1965 год — 12 мая 2016 год) — профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАЕН.

Биография 
Юрий Александрович Белый родился в 1965 году. Окончил Смоленский государственный медицинский институт (1988).

Проходил интернатуру в Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», по её окончании работал там же: офтальмолог, с 2000 по 2003 г. заведующий отделом витреоретинальной хирургии, с февраля 2003 по апрель 2016 года заместитель директора по научной работе.

С апреля 2016 года директор Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза».

Кандидат медицинских наук (1998), тема диссертации «Магниторетинопексия в комплексном хирургическом лечении отслоек сетчатки с гигантскими ретинальными разрывами и отрывами, осложненных полиферативной витреоретинопатией».

Доктор медицинских наук (2002), тема диссертации «Разработка новых витреоретинальных технологий на базе полимерных эластичных магнитных имплантатов».

В 2009 г. присвоено ученое звание профессора по специальности «Глазные болезни». Член-корреспондент РАЕН.

Умер 12 мая 2016 года в Оренбурге в результате сердечного приступа во время занятий в бассейне фитнес-центра.

Награды и звания 
Заслуженный врач РФ (Указ Президента РФ от 07 февраля 2008 г. № 158).

Заслуженный деятель науки и техники Калужской области.

Аакадемическая премия им. А. Л. Чижевского в области науки и техники.

Труды 
Юрий Александрович Белый — автор и соавтор более 700 печатных работ, среди них более 60 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, монографии, около 200 патентов Российской Федерации на изобретение.

Впервые разработал и адаптировал к применению в офтальмохирургии полимерные эластичные магнитные имплантаты.

Сочинения:
 Ранняя диагностика и мониторинг ретинопатии недоношенных (в соавторстве). Калуж. фил. МНТК «Микрохирургия глаза», 2008 ISBN 5-94289-037-4, 9785942890377

Источники 
 Белый Юрий Александрович
 Белый Юрий Александрович
 Белый Юрий Александрович// Русский офтальмологический каталог
 Биографические сведения
 Во время тренировки скончался главврач оренбургской «Микрохирургии глаза»